Tsoumou ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Clotaire Tsoumou-Madza (* 1975), kongolesischer Fußballspieler
 Juvhel Tsoumou (* 1990), deutscher Fußballspieler